Союз изгнанных (, BdV) — германская общественная организация, в которую входят региональные объединения лиц, депортированных после Второй мировой войны.

История 
Организация-предшественница Союза изгнанных была основана в Штутгарте 1950 году, а спустя семь лет на её основе был создан Союз изгнанных. Значительная часть его руководства сложилась из социальной и политической элиты восточных земель Рейха, среди которой были в том числе активисты НСДАП, члены СС и государственные чиновники. Защищая интересы изгнанных, Союз поддерживал конфронтационную и реваншистскую линию в политике ФРГ, требуя возвращения утраченных земель на Востоке и изъятого имущества. Однако с началом политики примирения, инициированной канцлером Вилли Брандтом, а также официальным признанием границы по Одеру — Нейсе, позиции и влияние Союза изгнанных ослабли.

В 1998—2014 годах Союз изгнанных возглавляла Эрика Штайнбах (ХДС). Её деятельность на этом посту регулярно вызывала осложнения в германо-польских отношениях. В настоящее время председателем Союза изгнанных является Бернд Фабритиус.

Финансирование Союза осуществляется из государственного бюджета, поскольку одной из задач организации является интеграция изгнанных в немецкое общество, что является государственным интересом.

Организации-члены 
 Немецко-балтийское общество (Deutsch-Baltische Gesellschaft)
 Немецкий шумавский союз (Deutscher Böhmerwaldbund)
 Землячество банатских швабов (Landsmannschaft der Banater Schwaben)
 Землячество восточный Бранденбург-Новая марка (Landsmannschaft Berlin-Mark Brandenburg)
 Бессарабсконемецкое общество (Bessarabiendeutscher Verein)
 Землячество буковинских немцев (Буковина) (Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen (Bukowina))
 Союз гданьчанинов (Bund der Danziger)
 Землячество дунайских швабов (Landsmannschaft der Donauschwaben)
 Карпатонемецкое землячество Словакия (Karpatendeutsche Landsmannschaft Slowakei)
 Землячество немцев из Литвы (Landsmannschaft der Deutschen aus Litauen)
 Землячество верхнесилезцев (Landsmannschaft der Oberschlesier)
 Восточно-Прусское землячество (Landsmannschaft Ostpreußen)
 Поморское землячество (Pommersche Landsmannschaft)
 Землячество немцев из России (Landsmannschaft der Deutschen aus Russland)
 Землячество сатмарских швабов в ФРГ (Landsmannschaft der Sathmarer Schwaben in der Bundesrepublik Deutschland)
 Землячество Силезия – Нижняя и Верхняя Силезия (Landsmannschaft Schlesien – Nieder- und Oberschlesien)
 Общество трансильванских саксов в Германии (Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland)
 Судетонемецкое землячество (Sudetendeutsche Landsmannschaft)
 Землячество немцев из Венгрии (Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn)
 Землячество Висла-Варта (Landsmannschaft Weichsel-Warthe)
 Землячество Западная Пруссия (Landsmannschaft Westpreußen)

Землячество добруджанских и болгарских немцев (Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen) завершило свою деятельность осенью 2009 года и ее члены присоединились к Бессарабсконемецкому обществу.

См. также 
 Общество немецких староавстрийских землячеств в Австрии
 Закон о делах перемещённых лиц и беженцев
 Немецкие беженцы
 АССР немцев Поволжья
 Всесоюзное общество советских немцев «Возрождение»
 :en:Organised persecution of ethnic Germans

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт Союза изгнанных

Политические организации Германии
Депортация немцев после Второй мировой войны